Munkholm(en) kan henvise til flere emner:
Steder
 Munkholm (Isefjorden) – en ø, der nok er mest kendt for Munkholmbroen
 Munkholmen – en ø i Trondheimfjorden
 Munkholmen (Nordre älv) – en ø i Nordre älv

Andet
 Munkholm (øl) – en norsk alkoholfri øl

Se også
 Munkholm Odde – en odde i Limfjorden